Минуто () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Минуто, Джованни — выходец из семьи Марси, католический церковный деятель XI-XII века.
 Минуто-Риццо, Алессандро (род. 1940) — итальянский дипломат, заместитель генерального секретаря НАТО в 2001—2007 годах.